Čubrić ist der Familienname folgender Personen:

 Radiša Čubrić (* 1962), jugoslawischer bzw. serbischer Radrennfahrer
 Radoš Čubrić (1934–2017), jugoslawischer Radsportler, Teilnehmer der Olympischen Spiele
 Rajko Čubrić (* 1958), jugoslawischer Radrennfahrer, Teilnehmer der Olympischen Spiele